Der Fed Cup 1998 war die 36. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen.

Modus 
 Die Sieger der ersten Runde der Weltgruppe spielen im Halbfinale um den Einzug ins Finale.
 Die Verlierer der ersten Runde der Weltgruppe spielen gegen einen Sieger der Weltgruppe II der ersten Runde. Die Sieger spielen 1999 in der Weltgruppe und die Verlierer spielen 1999 in der Weltgruppe II.
 Die Verlierer der Weltgruppe II der ersten Runde spielen gegen ein qualifiziertes Team. Die qualifizierten Teams bestehen aus zwei Teams der Europa/Afrika-Zone und jeweils einem Team aus der Asien-/Ozeanien-Zone und der Amerika-Zone. Die Sieger spielen 1999 in der Weltgruppe II und die Verlierer in der jeweiligen Zone.

Weltgruppe

Erste Runde

Belgien – Frankreich

Tschechien – Schweiz

Deutschland – Spanien

Vereinigte Staaten – Niederlande

Halbfinale

Schweiz – Frankreich

Spanien – Vereinigte Staaten

Finale

Schweiz – Spanien

Play-offs

Slowakei – Belgien

Russland – Deutschland

Kroatien – Niederlande

Tschechien – Italien

Weltgruppe II

Erste Runde

Italien – Österreich

Australien – Russland

Kroatien – Japan

Argentinien – Slowakei

Play-offs 

(*) Aus der Zonen Gruppe I qualifizierten sich diese vier Mannschaften. Zwei Mannschaften aus der Europa-/Afrika-Zone, eine Mannschaft aus der Asien-/Ozeanien-Zone und eine Mannschaft aus der Amerika-Zone.

Australische – Argentinien

Österreich – Polen

Südkorea – Japan

Belarus – Venezuela

Amerika-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II.
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab.

Datum: 14. bis 17. April 1998
Austragungsort: Tennis Academy, Brasília, Brasilien
Belag: Sand

Teilnehmende Teams:

Vorrunde

Platzierungsrunde

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf.

Datum: 27. April bis 3. Mai 1998
Austragungsort: Chipinque Raquet Club, Monterrey, Mexiko
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Teams:

Ergebnisse

Asien-/Ozeanien-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II.
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab.

Datum: 16. bis 20. Februar 1998
Austragungsort: Thana City Gold Club, Samutpakarn, Thailand
Spieloberfläche: Hartplatz

Teilnehmende Teams:

 Ergebnisse

Vorrunde

Platzierungsrunde

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf.

Datum: 16. bis 21. Februar 1998
Austragungsort: Thana City Gold Club, Samutpakarn, Thailand
Spieloberfläche: Hartplatz

Teilnehmende Teams:

 Ergebnisse

Vorrunde

Platzierungsrunde

Europa-/Afrika-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II.
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab.

Datum: 14. bis 18. April 1998
Austragungsort: La Manga Club, Murica, Spanien
Belag: Sand

Teilnehmende Teams:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf.

Datum: 5. bis 9. Mai 1998
Austragungsort: Ali Bey Club, Manavgat, Türkei
Belag: Sand

Teilnehmende Teams:

 Ergebnisse

Weblinks 
 Fed Cup 1998

1998
Tennisturnier 1998